Les mots arboreus, arborea et arboreum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « d'arbre, arboré ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 Arborea est un genre éteint d'animaux de la classe des , appartenant à la faune de l'Édiacarien. Il a longtemps été considéré comme un synonyme de Charniodiscus mais on a montré en 2022 qu'il s'agissait bien de deux genres distincts ;
 en taxonomie, les mots arboreus, arborea et arboreum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : arboreus, arborea, arboreum.

Culture et société 
 Crystals of Arborea est un jeu vidéo de rôle médiéval-fantastique, développé et édité par la société française Silmarils en 1990.
 The exiled realm of Arborea est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur développé par Krafton, sorti en 2011.

Toponyme 

 Arborea, une commune de la province d'Oristano (région Sardaigne) ;
 Palmas Arborea, une autre commune de la même province.

Notes et références 

Épithète spécifique